Майкл Бантинг (; род. 17 сентября 1995, Скарборо) — канадский хоккеист, левый нападающий клуба «Торонто Мейпл Лифс» и сборной Канады по хоккею. Чемпион мира 2021 года.

Карьера

Клубная 
На драфте НХЛ в 2014 году был выбран в 4-м раунде под общим 117-м номером клубом «Аризона Койотис». После выбора на драфте продолжил играть за команду «Су-Сент-Мари Грейхаундз», заработав по итогам второго сезона 74 очка (37+37).

23 июля 2015 года подписал с «Аризоной» трёхлетний контракт новичка. Он продолжил свою карьеру в фарм-клубе «койотов» «Спрингфилд Фэлконс», откуда был отправлен в «Рапид-Сити Раш», откуда вернулся в «Тусон Роудраннерс», за которую продолжил свою карьеру.

14 июля 2018 года продлил контракт с «Аризоной» на один год. Он продолжил играть за «Тусон Роудраннерс», где стал вторым игроком команды по набранным очкам. Дебютировал в НХЛ 11 декабря 2018 года в матче с «Бостон Брюинз», в этом же матче он забросил свою первую шайбу в НХЛ. Матч закончился победой «Брюинз» со счётом 4:3. Всего в том сезоне он сыграл 5 матчей за «Аризону», после чего вернулся в «Тусон» за который отыграл полтора сезона.

11 апреля 2021 года в матче с «Лос-Анджелес Кингз» он оформил свой первый хет-трик в НХЛ, а «Аризона» выиграла матч со счётом 5:2.

28 июля 2021 года в качестве свободного агента перешёл в «Торонто Мейпл Лифс», с которым подписал двухлетний контракт. 29 января 2022 года в матче с «Детройтом» он оформил второй хет-трик в карьере; матч завершился победой «Торонто» со счётом 7:4. Это событие стало знаковым для его родного города. По итогам сезона он был номинирован на Колдер Трофи, но приз достался немецкому защитнику Морицу Зайдеру.

Международная 
Вошёл в состав сборной Канады на ЧМ-2021, на котором канадцы завоевали золотые медали; на турнире Бантинг не набрал ни одного очка.

Статистика

Клубная

Международная

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные левые нападающие
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Су-Сент-Мари Грейхаундз»
Игроки «Спрингфилд Фэлконс»
Игроки «Рапид-Сити Раш»
Игроки «Тусон Роудраннерс»
Игроки «Аризона Койотис»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Задрафтованные ХК «Аризона Койотис»